Heinsohn ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Heinsohn (1875–1927), deutscher Maler
 Carl Heinsohn (1872–1962), deutscher Malermeister und Senator der Hansestadt Lübeck
 Gunnar Heinsohn (1943–2023), deutscher Professor für Sozialpädagogik und Soziologe
 Helmuth Heinsohn (1907–1985), deutscher Maler und Grafiker
 Kirsten Heinsohn (* 1963), deutsche Historikerin
 Marco Heinsohn (1969–2019), deutscher Fernsehmoderator, Sprecher, Journalist und Mediencoach
 Tom Heinsohn (1934–2020), US-amerikanischer Basketballspieler und -trainer
 Wilhelm Heinsohn (1843–1915), deutscher Malermeister, Mitglied der Lübecker Bürgerschaft

Siehe auch:
 Heinson